Kloštar Podravski je općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Zemljopis

Stanovništvo 

Po popisu stanovništva iz 2021. godine, općina Kloštar Podravski imala je 2.776 stanovnika, raspoređenih u 4 naselja:

 Budančevica - 402
 Kloštar Podravski - 1.290
 Kozarevac - 492
 Prugovac - 592

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe 
 Teodor Sziginyi

Spomenici i znamenitosti

Obrazovanje

Kultura

Šport 
Sportsko društvo "Mladost" u sklopu kojega djeluje nogometni klub Mladost, u sezoni 2008/09. član 4. HNL sjever, skupina B.

Vanjske poveznice
 http://www.klostarpodravski.hr/ - Službene stranice općine Kloštar Podravski

Općine u Koprivničko-križevačkoj županiji